

Biografia
Comincia a suonare il basso a 11 anni, studiando un'ampia gamma di stili e generi e unendosi a diverse band nel corso degli anni.

Nel 2006 prende parte alla prima edizione del programma televisivo La pupa e il secchione, in coppia con la pupa Rosy Dilettuso. I due vinsero il reality show aggiudicandosi il montepremi di .

Parallelamente alla passione per la musica, studia fisica ottenendo nel 2004 una laurea triennale e nel 2008 una laurea specialistica presso l'Università di Trieste, nel 2013 un dottorato presso l'Istituto Fritz Haber della società Max Planck a Berlino. Successivamente collabora come postdoc prima presso la Elettra Sincrotrone Trieste e, a partire dal 2017, presso il laboratorio STRAS del CNR-IOM tramite l'università di Trieste, dove dal 2020 viene nominato ricercatore permanente.

Il suo ritorno a Trieste dopo l'esperienza all'estero lo riavvicina a Roberto De Micheli, chitarrista dei Rhapsody of Fire, con il quale a partire dal 1998 suonava nella band progressive metal Sinestesia e che, nel 2015, gli propone di entrare a far parte dei Rhapsody of Fire in sostituzione di Oliver Holzwarth, che aveva lasciato il gruppo l'anno precedente. Sala ha descritto questa proposta come un'opportunità unica nella vita. Nel gennaio del 2016 la band pubblica Into the Legend, il primo album con Sala al basso, e negli anni successivi Legendary Years (2017), The Eighth Mountain (2019) e Glory for Salvation (2021).

Nel 2020 entra a far parte di Saeko, progetto musicale della cantante Saeko Kitamae, con cui nel 2021 pubblica l'album Holy Are We Alone.

Vita privata

Nel 2021 sposa Michela Grilli, cantante con cui condivide, oltre alla relazione sentimentale, l'esperienza artistica in progetti musicali quali Canto Libero, cover band di Lucio Battisti, e Back to AMY, cover band di Amy Winehouse.

Discografia

Con i Rhapsody of Fire

Album in studio
 2016 – Into the Legend
 2019 – The Eighth Mountain

Compilation
 2017 – Legendary Years

Videoclip
 2015 - Into the Legend
 2015 - Shining Star (Lyric video)
 2016 - Volar Sin Dolor (Lyric video) - bonus track di Into the Legend
 2016 - Speranze e Amor (Lyric video) - bonus track di Into the Legend edizione giapponese
 2018 - The Legend Goes On (Lyric video)
 2019 - Rain of Fury

Con i Saeko
 2021 - Holy Are We Alone ()

Con i Sinestesia
 2003 - Aqvarium (demo album)
 2007 - Sinestesia
 2009 - The Day After Flower

Curiosità
Sala è socio del Mensa dal 2000, ha un QI di 160 nella scala Wechsler, ha giocato a pallamano in serie B con la Pallamano Trieste e ha inventato, nel dicembre 2002, ancora studente universitario, una versione per tre giocatori della dama.

Per sua stessa ammissione, Sala vanta un numero di Erdős-Bacon pari a 11.

Note

Voci correlate
Rhapsody of Fire
La pupa e il secchione

Collegamenti esterni
 

Mensani
Giocatori della Pallamano Trieste
La pupa e il secchione
Bassisti power metal
Bassisti symphonic metal